L’ASC Corona 2010 Brașov, anciennement Rulmentul Brașov, est un club omnisports roumain basé à Brașov dont la section de handball féminin est active.

Palmarès
Compétitions internationales
 Vainqueur de la Coupe Challenge en 2006
 Finaliste de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 2008
 Demi-Finaliste de la Coupe EHF en 2009 et 2016
Compétitions nationales
Champion de Roumanie (2) en 1981 et 2006
 Vainqueur de la Coupe de Roumanie (2) en 1981 et 2006

Joueuses célèbres
  Carmen Amariei
  Alexandrina Barbosa
  Aurelia Brădeanu
  Lidija Horvat
  Ionela Stanca-Gâlcă
  Mariana Tîrcă
  Simona Gogîrlă
  Manuela Ilie
  Ionica Munteanu
  Cristina Neagu
  Simona Spiridon
  Paula Ungureanu
  Woo Sun-hee

Références 

Club de handball en Roumanie
Sport à Brașov